Моншики (порт. Monchique) — многозначный термин.

 Моншики — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Фару.  
 Моншики — один из необитаемых островов Азорского архипелага (Португалия).
 Моншики — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару; является составной частью муниципалитета Моншике.